Сокращение РСВ (кириллицей) может означать:
 Реле самовозбуждения
 Рельсосмазочный вагон
 Респираторно-синцитиальный вирус (человека) — вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей.
 «Российская студенческая весна» — программа поддержки и развития студенческого творчества.
 Российский Союз ветеранов — общественная организация.
 Российский Союз ветеранов Афганистана
 Рота специального вооружения
 Рынок на сутки вперёд — рынок электроэнергии в России, на котором продаются/покупаются лишние/недостающие объёмы планового почасового производства/потребления электроэнергии относительно объёмов, покрываемых регулируемыми (более долгосрочными) договорами.
 РСВ (ВСт3сп4) — марка стали.

См. также 
  (латиницей)